Das Wort Sperrschicht bezeichnet im Allgemeinen eine undurchlässige Schicht

 in der Elektronik eine  außen ladungsneutral erscheinende Zone, siehe Raumladungszone sowie p-n-Übergang und Schottky-Diode
 in der Werkstofftechnik eine für Chemikalien undurchlässige Schicht (siehe Korrosionsschutz)
 in der Meteorologie eine Luftschicht, die zwei Teile der Erdatmosphäre voneinander trennt 
 in der Bautechnik eine Dichtung (z. B. Folie), die die Ausbreitung von Wasser im Mauerwerk verhindert